Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1975, facente parte del Women's International Grand Prix 1975, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Helga Masthoff (quarti di finale)
 Assente
 Assente

 Assente
 Assente
 Assente
 Jeanne Evert (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1975